Sri Ganganagar (Hindi: श्री गंगानगर; Punjabi: ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ; auch Sriganganagar oder Ganganagar) ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Rajasthan.

Die Stadt entstand als Planstadt in der Wüste Thar im äußersten Norden von Rajasthan unweit der Grenze zu Pakistan. 
Die Stadt wurde nach Ganga Singh, Maharaja von Bikaner, benannt. Grundlage der Gründung und Entwicklung der Stadt war der Bau des Gang-Kanals, der für die Bewässerung des fruchtbaren Umlands sorgt.

Sri Ganganagar ist Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 224.532.

Klima 
In Sri Ganganagar herrscht ein arides Klima. In den Monsunmonaten Juli, August und September fallen noch die meisten Niederschläge. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge liegt bei 261 mm. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 24,9 °C.

Weblinks 
 Government of Rajasthan: Sri Ganganagar

Einzelnachweise 

Ort in Rajasthan
Municipality in Rajasthan
Distrikt Sri Ganganagar